C80 bzw. C80 bezeichnet:
 eine Festigkeitsklasse von Beton, siehe Beton #Festigkeitsklassen
 Caldwell 80, ein Kugelsternhaufen aus dem Caldwell-Katalog
 HMS Mauritius (C80), britischer leichter Kreuzer der Crown-Colony-Klasse
 „Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation“ (ICD10-Code), siehe CUP-Syndrom

C80 bezeichnet:
 ein 80-atomiges sphärisches Kohlenstoff-Molekül, siehe Fullerene
 das Klarheitsmaß in der Akustik bezüglich der Durchsichtigkeit bei Musik

C80